Soledad steht für:

 Soledad (Vorname), weiblicher Vorname
 Isla Soledad, argentinische Bezeichnung für Ostfalkland

Soledad ist der Künstlername folgender Personen:
 Adela Zamudio (1854–1928), bolivianische Schriftstellerin
 Soledad Pastorutti (* 1980), argentinische Folkloremusikerin

Soledad ist der Name folgender Orte:
 Soledad (Kalifornien)
 Soledad (Kolumbien)
 Soledad Atzompa, Veracruz, Mexico
 Soledad de Abajo, Nuevo León, Mexico
 Soledad de Doblado, Veracruz, Mexico
 Soledad de Reyes, Tamaulipas, Mexico
 Soledad Nueva, Guanajuato, Mexico
 Soledad Anzoátegui, Venezuela

Siehe auch: